В 1680 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 
 14 ноября появилась «Большая комета 1680 года» (по имени первооткрывателя называемая также  «комета Кирха»). Считается первой кометой, первоначально обнаруженной при помощи телескопа.
 8 июля Роберт Гук наблюдал необычные звуковые явления, позже получившие название «киматика».

Публикации 
 Английский ботаник Роберт Морисон опубликовал второй том своей фундаментальной «Всеобщей истории растений» (), с великолепными иллюстрациями и продуманным методом классификации растений. Первый том никогда не печатался и, вероятно, не был закончен автором, третий том после смерти автора был завершён  и опубликован в 1699 году.
 Посмертно издан главный труд Джованни Альфонсо Борелли по основанной им биомеханике: «О движении животных» (), где Борелли рассматривал организм животного с точки зрения математической теории механизмов.  Эта работа неоднократно переиздавалась и оказала большое влияние на теоретическую биологию и медицину.

Родились 
 См. также: :Категория:Родившиеся в 1680 году
 (?) — Джон Мэчин, английский математик, чья формула многократно использовалась для вычисления числа  (умер в 1751 году).

Скончались 
 См. также: :Категория:Умершие в 1680 году
 17 февраля — Ян Сваммердам, голландский биолог, основоположник анатомии насекомых (род. в 1637 году).
 4 декабря — Томас Бартолин, датский врач, открывший лимфатическую систему человека (род. в 1616 году).
 27 ноября — Афанасий Кирхер, немецкий учёный-универсал (род. в 1602 году).

Примечания

См. также 

1680 год в науке